Отра́ва:

 Отрава — то же, что яд.
 Отрава (рассказ) — рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка (1887).
 Отрава (фильм) () — фильм Саша Гитри с Мишелем Симоном в главной роли (Франция, 1951).
  () — триллер Алана Пао (США, 2010).

См. также 
 Яд (значения)